Кубок Болгарії з футболу 2001—2002 — 62-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул здобув Левські (Софія).

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 вересня 2001

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 вересня 2001

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 вересня 2001

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 вересня 2001

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 жовтня 2001

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 жовтня 2001

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 листопада 2001

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|27 лютого/20 березня 2002

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|10 квітня/1 травня 2002

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на rsssf  

2001–2002
Болгарія
Болгарія
2001 у болгарському спорті
2002 у болгарському спорті